La Romaine är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Côte-Nord och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. La Romaine ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt La Romaine är platt. Havet är nära La Romaine söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om La Romaine. Trakten är glest befolkad. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec